Алексей Александрович Райденко (10.12.1922 — 14.02.2005) —  командир орудия батареи 45-мм пушек 246-го гвардейского стрелкового полка (82-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии сержант, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 10 декабря 1922 года в селе Покровка ныне Тальменского района Алтайского края в семье крестьянина. Русский. В 1933 году окончил 4 класса сельской школы. Работал в колхозе в селе Топчиха того же района, к 18 годам прошёл путь от разнорабочего до тракториста.

В октябре 1941 года был призван в Красную Армию Топчихинским райвоенкоматом. Службу начал на Дальнем Востоке, получил специальность артиллериста. На фронте с июля 1943 года воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

К февралю 1944 года гвардии сержант Райденко воевал наводчиком 45-мм орудия 246-го гвардейского стрелкового полка 82-й гвардейской стрелковой дивизии. В составе этого полка прошёл до Победы.

В бою 27 февраля 1944 года, ведя огонь с прямой наводки, уничтожил 3 пулемётные точки, несколько гитлеровцев, в том числе двух снайперов. Награждён медалью «За отвагу».

19 августа 1944 года в ходе боя за населённый пункт Маниохы (16 км юго-восточнее города Варка, Польша) в критическую минуту боя выдвинул орудие на открытую огневую позицию впереди пехоты и уничтожил две огневые точки противника, мешавшие продвижению стрелковых подразделений.

Приказом по частям 82-й гвардейской стрелковой дивизии (№ 72/н) от 2 сентября 1944 года гвардии сержант Райденко Алексей Александрович награждён орденом Славы 3-й степени.

14 января 1945 года при прорыве обороны противника с Магнушевского плацдарма (юго-западнее города Магнушев, Польша) расчёт под командованием гвардии сержанта поразил 4 огневые точки, 2 дзота и более 10 гитлеровцев. 17 января в бою за город Рава-Мазовецка (Польша) огнём из орудия поддерживал наступающую пехоту, уничтожил 3 огневые точки противника.

Приказом по войскам 8-й гвардейской армии (№ 539/н) от 18 марта 1945 года гвардии сержант Райденко Алексей Александрович награждён орденом Славы 2-й степени.

20 февраля 1945 года при штурме цитадели города Познань (Польша) вместе с расчётом переправил орудие через ров и с ходу открыл огонь по контратакующим гитлеровцам. Поддержка артиллерии сразу изменила обстановку, противник стал пятиться назад. В этом бою расчёт уничтожил свыше 40 гитлеровцев, подавил 2 пулемётные точки. Был представлен в награждению орденом Славы 1-й степени.

22 апреля 1945 года был тяжело ранен в руку. День Победы он встретил в фронтовом госпитале. Здесь же узнал о высокой награде.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии сержант Райденко Алексей Александрович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

После выздоровления был демобилизован. Вернулся на родину.

Жил в городе Барнаул (Алтайский край). Работал на заводе «Трансмаш». Скончался 14 февраля 2005 года.

Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Славы 1-й степени (31.05.1945), 2-й (18.03.1945) и 3-й (18.03.1945) степеней, медалями, в т. ч. «За отвагу» (25.03.1944).

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Полный кавалер ордена Славы:
 орден Славы I степени (31.05.1945);
 орден Славы II степени (18.03.1945);
 орден Славы III степени (18.03.1945);
 медали, в том числе:
 «За отвагу» (25.03.1944)

 «За оборону Сталинграда» (14.04.1944)
 «За освобождение Варшавы» (9.6.1945)
 «За взятие Берлина» (9.6.1945)
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
 «30 лет Советской Армии и Флота»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы/Р
 82-я гвардейская стрелковая дивизия

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Герои Алтая

 Бессмертный полк
 Райденко, Алексей Александрович

 Райденко, Алексей Александрович

 Награда Райденко, Алексей Александрович

Полные кавалеры ордена Славы
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Персональные пенсионеры союзного значения